Фернанду Португальский может означать:

 Фернанду I (1345—1383) — король Португалии (1367—1383)
 Фернанду II (1816—1885) — король Португалии (1837—1853)

 Фернанду Португальский (1402—1443) — португальский инфант, сын Жуана I и Филиппы Ланкастерской
 Фернанду Португальский (1433—1470) — португальский принц, герцог Визеу и Бежа, сын Дуарте I и Элеоноры Арагонской
 Фернанду Португальский (1507—1534) — португальский инфант и герцог Гуарды, сын Мануэла I и Марии Арагонской
 Фернанду Португальский (1846—1861) — португальский инфант, сын Фернанду II и Марии II.